Guillaume Tell (dt. Wilhelm Tell) steht für:

 Guillaume Tell (Lemierre), Tragödie in Versen von Antoine-Marin Lemierre, 1766
 Guillaume Tell (Grétry), Opéra-comique nach Lemierre von André-Ernest-Modeste Grétry, 1791
 Guillaume Tell (Florian), eigentlich Guillaume Tell ou La Suisse libre, Erzählung von Jean-Pierre Claris de Florian, 1800 veröffentlicht
 Guillaume Tell (Schiff, 1823), Raddampfer auf dem Genfersee, 1823
 Guillaume Tell (Rossini), Oper von Gioachino Rossini, 1829

Guillaume Tell ist der Name von

 Guillaume Tell (Leichtathlet) (1902–1998), französischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Wilhelm Tell (Begriffsklärung)